Thomas Frankland (5e baronnet), officier de la marine britannique, député et marchand d'esclaves ; 

 Thomas Frankland (6e baronnet), fils du précédent, politicien et propriétaire terrien ;

 Thomas Frankland Lewis, commissaire britannique et député.